Sabinas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ciudad Sabinas, ort, Coahuila, 
 Sabinas (kommun), Coahuila,